Михаил Малов:
 Малов, Михаил Семёнович (1914—1943) — капитан, командир эскадрильи штурмового полка, Герой Советского Союза.
 Малов, Михаил Фёдорович (1909—1995) — советский конструктор, двукратный лауреат Сталинских премий.
 Малов, Михаил Яковлевич (1790—1849) — юрист, правовед, профессор Московского университета.